Miejscowości w Kanadzie:
 Kirkland – miasto w prowincji Quebec, w regionie Montréal
Miejscowości w USA:
 Kirkland – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Kirkland – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 Kirkland – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie New Hanover
 Kirkland – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie King
Gminy w USA:
 Kirkland (ang. Kirkland Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Adams
 Kirkland (ang. Kirkland Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
osoby o tym nazwisku:
 Eddie Kirkland – muzyk amerykański
 Chris Kirkland – piłkarz angielski
 Lane Kirkland – amerykański działacz związkowy
 Sally Kirkland – aktorka amerykańska

inne:
 (19589) Kirkland – planetoida
 Program stypendialny im. Lane'a Kirklanda

W Wielkiej Brytanii:
 Kirkland (Copeland) – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Kirkland (Eden) – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Kirkland (Lancashire) – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)